Bunteule bezeichnet folgende Arten von Schmetterlingen, die zu der Familie der Eulenfalter gehören:

 Heidekraut-Bunteule
 Moor-Bunteule